Dancing Girl – statuetta di bronzo del 2500 d.C.
 Dancing Girl – pittura del 1905 di Rabindranath Tagore

Pagine correlate 
The Dancing Girl
Dancing Girls